Józef Zajączkowski (1813–1877) – prawnik, starosta galicyjski, poseł na Sejm Ustawodawczy w Kromieryżu
 Józef Zajączkowski (1817–1905) – malarz, fotograf czynny w Zgierzu, Łodzi i Krakowie, powstaniec styczniowy
 Józef Zajączkowski (1841–1906) – fotograf czynny w Rzeszowie, Krośnie i Jaśle
 Józef Zajączkowski (1871–?) – fotograf, właściciel zakładu „Wisła” w Krośnie, syn Józefa (1841–1906)